Santa María del Oro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María del Oro, Durango, El Oro, 
 Santa María del Oro, Nayarit, 
 Santa María del Oro kommun, Jalisco, 
 Santa María del Oro kommun, Nayarit, 
 Santa María del Oro, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar